En allemand, Weihnachtslieder  signifie chants de Noël.

Titres de chansons 
Voici une liste non exhaustive de chants de Noël allemands et autrichiens. Les dix premiers titres sont les plus connus.
 Stille Nacht (Calme nuit, sainte nuit - Douce nuit)
 O Tannenbaum (Ô sapin - Mon beau sapin)
 O du fröhliche (Ô toi joyeuse)
 Alle Jahre wieder (Tous les ans à nouveau)
 In dulci jubilo et Nun singet und seit froh (En une douce joie et À présent chantez et soyez heureux)
 Fröhliche Weihnacht überall (Joyeux Noël partout)
 Süßer die Glocken nie klingen (Plus joliment les cloches jamais ne tintent)
 Ihr Kinderlein kommet (Vous petits enfants venez - Bambins et gamines)
 Kling, Glöckchen (Sonne, clochette - chanson enfantine)
 Es ist ein Ros’ entsprungen (Une rose est éclose)
 Menschen, die ihr wart verloren (Hommes, vous qui étiez perdus)
 Vom Himmel hoch, da komm' ich her (Du ciel là-haut, de là je viens)
 Zu Bethlehem geboren (Né à Bethléem)
 Laßt uns froh und munter sein (Laissez-nous être heureux et allègres)
 Leise rieselt der Schnee (Calmement tombe la neige)
 Morgen, Kinder, wird's was geben (Demain, (les) enfants, il se produira quelque chose)
 Der Heiland ist geboren (Le Sauveur est né)
 Als ich bei meinen Schafen wachte (Lorsque je veillais parmi mes moutons)
 O Jesulein süß (Ô petit Jésus mignon) de Bach
 Lobt Gott, ihr Christen allzugleich (Louez Dieu, vous tous Chrétiens )
 Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein (Dors, mon petit prince, endors-toi)
 Von Himmel hoch, o Engel kommt (Du ciel là-haut, ô vient ange)
 Josef, lieber Josef mein (Joseph, mon cher Joseph)
 Ich steh’ an deiner Krippen hier (Je me tiens devant ta crèche)
 Uns ist ein Kindlein heut’ geboren (Nous est né un enfant aujourd'hui)
 Kindlein, schließ die Augen zu (Petit enfant, ferme les yeux)
 Der Christbaum ist der schönsten Baum (L’arbre du Christ est le plus bel arbre)
 Liebe Nachtigall, wach’ auf (Gentil rossignol, réveille-toi)
 Schlaf wohl, du Himmelsknabe (Dors bien, toi garçon des cieux)
 Sehnsucht nach Weihnachten (Wolkenblau) (La Nostalgie de Noël)

Textes et traductions

Stille Nacht

O Tannenbaum 

Dans certaines versions du texte original, la phrase "Wie treu sind deine Blätter!" au premier couplet est parfois changée en "Wie grün sind deine Blätter!" (Que tes aiguilles sont vertes !)

O du fröhliche 

La troisième strophe n’apparaît que rarement. On pourrait également traduire "Gnadenbrigende" par "Miséricordieuse" (Gnade ~ pitié, grâce - Bringende ~ apporteuse). Ici, "exulter" est très proche de la signification "exalter".

Alle Jahre wieder

In dulci jubilo

Nun singet und seit froh 
(intitulé également "In dulci jubilo")

Fröhliche Weihnacht überall

Süßer die Glocken nie klingen

Ihr Kinderlein kommet

Kling, Glöckchen

Es ist ein Ros’ entsprungen 

Le dernier couplet a été inséré environ 250 ans plus tard, en 1845.

Leise rieselt der Schnee

Notes

Liens 
Pages contenant les paroles et les versions musicales au format MIDI (différentes versions) :
 http://derweg.org/mwbrauch/wheilidr.htm
 http://www.kinder-weihnachten.de/index.php/geschichtenliederundgedichte/weihnachtslieder

Chant de Noël
Musique allemande